Diócesis de Cartago puede referirse a:

 Diócesis de Cartago (Colombia);
 Diócesis de Cartago (Costa Rica);
 Arquidiócesis de Cartago, antes de ser elevada a arquidiócesis.